Anthony Sowell – criminale statunitense
 Bradley Sowell – giocatore di football americano statunitense
 Thomas Sowell – economista statunitense